Manchester este un oraș din nordul Angliei. Numele se mai poate referi și la:
Comitatul Greater Manchester

Locuri
În Jamaica:
 Manchester Parish, Jamaica

În Statele Unite:
 Manchester, California, în Comitatul Mendocino
 Manchester, Monterey County, California
 Manchester, Connecticut
 Manchester, Georgia
 Manchester, Illinois
 Manchester, Indiana
 Manchester Township, Dearborn County, Indiana
 Manchester, Iowa
 Manchester, Kansas
 Manchester, Kentucky
 Manchester, Maine
 Manchester, Maryland
 Manchester-by-the-Sea, Massachusetts
 Manchester, Michigan
 Manchester, Minnesota
 Manchester, Missouri
 Manchester, New Hampshire, cel mai mare oraș din SUA ce poartă numele Manchester
 Manchester Township, New Jersey
 Manchester, New York
 Manchester, Ohio
 Manchester, Oklahoma
 Manchester, Pennsylvania
 Manchester (Pittsburgh), un cartier din Pittsburgh, Pennsylvania
 Manchester, South Dakota
 Manchester, Tennessee
 Manchester, Houston, Texas
 Manchester, Vermont
 Manchester, Virginia, actualmente parte din Richmond
 Manchester, Washington
 Manchester, Comitatul Green Lake, Wisconsin
 Manchester, Comitatul Jackson, Wisconsin

Vapoare și Avioane
 Avro 533 Manchester, un biplan din 1918
 Avro Manchester, un bombardier al Royal Air Force din cel de al Doilea Război Mondial
 HMS Manchester, numele mai multor nave ale Royal Navy
 USS Manchester (CL-83)

Aerporturi
 Aeroportul Manchester, lângă Manchester, Anglia
 Aeroportul Regional Manchester-Boston, mângă Manchester, New Hampshire, Statele Unite
 City Airport Manchester, Anglia

Sport
Manchester United F.C.
Manchester City F.C.
F.C. United of Manchester
Manchester Monarchs
Manchester Phoenix
Manchester Silkworms

Altele
 Duce of Manchester, un titlu de noblețe britanic
 Manchester Small-Scale Experimental Machine, fost primul calculator complet electronic în sistem binar
 Cod Manchester, metodă de codare a semnalelor electronice digitale
 Canalul Manchester
 Manchester terrier, o rasă de câine
 Școala de la Manchester de economie

Nume de familie
William Manchester (1922–2004), Istoric american
Melissa Manchester (born 1951), Cântăreață americană